Дже́мма Гурге́новна Ананя́н (, 9 июня 1931 года, Каравансарай (ныне Иджеван) — 4 сентября 2018 года) — бывший марзпет (губернатор) Тавушской области.

 1948—1953 — Ереванский педагогический институт. Педагог-филолог.
 1951—1959 — работала в Каравансарае учителем. Была членом КПСС.
 1959—1965 — секретарь Иджеванского райсовета КПА.
 1965—1983 — второй секретарь Иджеванского райсовета КПА.
 С 1983 — первый секретарь Иджеванского райсовета КПА.
 1977—1990 — председатель Иджеванского райсовета.
 1984—1990 — депутат Верховного совета Армянской ССР. Председатель комиссии по вопросам молодёжи.
 На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года избрана членом Центральной контрольной комиссии КПСС. Являлась членом Президиума ЦКК КПСС.
 1990—1995 — вновь депутат Верховного совета Армянской ССР.
 1995—1999 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и вопросам охраны природы. Беспартийная.
 1990—1999 — вновь избрана губернатором Тавушской области.

Скончалась в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография  

Марзпеты Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР
Члены Центральной контрольной комиссии КПСС
первые секретари районных комитетов КП Армении
Председатели районных исполкомов Армянской ССР
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армении
Делегаты XXVII съезда КПСС
Женщины-политики Армении